Klubowe Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2022 () – 19. edycja turnieju piłkarskiego pomiędzy klubowymi mistrzami poszczególnych konfederacji kontynentalnych.

Wybór gospodarza 
Klubowe mistrzostwa świata 2022 zostały przeniesione na 2023 r. z powodu odbywających się Mistrzostw Świata 2022 w listopadzie i grudniu. 14 grudnia FIFA ogłosiła, że data i wybór gospodarza zostanie podjęty na posiedzeniu rady FIFA w Doha 16 grudnia . Hiszpańska gazeta Diario AS poinformowała, że organizacją turnieju było zainteresowane Maroko, Katar i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Poinformowała również, że finał Azjatyckiej Ligi Mistrzów 2022 zostanie przesunięty z końca lutego 2023 na wcześniejszy termin, tak aby ułatwić zaplanowanie Klubowych mistrzostw świata 2022. Jednak AFC 23 grudnia 2022 r. potwierdziło, że ponieważ Azjatycka Ligi Mistrzów 2022 nie zostanie ukończona na czas, to Al-Hilal będzie ich przedstawicielem na Klubowych Mistrzostwach Świata FIFA 2022 jako aktualni mistrzowie Azjatyckiej Ligi Mistrzów 2021.

16 grudnia 2022 r., rada FIFA wyznaczyła Maroko gospodarzem turnieju i potwierdziła, że odbędzie się w dniach od 1 do 11 lutego 2023 r. .

Zespoły zakwalifikowane

Stadiony

Mecze

Runda eliminacyjna

Ćwierćfinały

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Strzelcy

Piłkarz meczu

Nagrody

Klasyfikacja końcowa

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona 

Klubowe mistrzostwa świata w piłce nożnej
Piłka nożna w Maroku
2022 w piłce nożnej
2023 w piłce nożnej